est la formule brute de plusieurs isomères.

 cyanurate de triallyle, numéro CAS 
 isocyanurate de triallyle, numéro CAS 
 (2-(diéthylhydrazinylidène)-1-(4-nitrophényl)éthanone ou 4-nitrophénylglyoxal N,N-diéthylhydrazone, numéro CAS 
 3-[2-(morpholin-4-yl)éthyl][1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one, numéro CAS 
 (4-toluoyl-3-nitro)pipérazine, numéro CAS 
 cis-[N-(8a-acétyl-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-4-oxo-2-quinazolinyl)]-acétamide, numéro CAS 
 N-(5,6-diméthoxy-1H-benzimidazol-2-yl)propanamide, numéro CAS 
 N-(4,7-diméthoxy-1H-benzimidazol-2-yl)propanamide, numéro CAS